Destan ist der Familienname folgender Personen:

 Ebru Destan (* 1977), türkische Schauspielerin, Sängerin und Model 
 Enis Destan (* 2002), türkischer Fußballspieler